El término Trac o TRAC puede referirse a:

 Trac, un sistema web libre para la gestión de proyectos y seguimiento de errores.
 Telefonía Rural por Acceso Celular (TRAC), sistema de acceso telefónico.
 TRAC, lenguaje de programación.